Adrián Vallés ist der Name folgender Personen:

* Adrián Vallés (Rennfahrer) (* 1986), spanischer Automobilrennfahrer
 Adrián Vallés (Leichtathlet) (* 1995), spanischer Stabhochspringer